Tagger ist der Familienname folgender Personen:
 Nicola Tagger (geb. 1930), bulgarischer Opernsänger (Tenor)
 Theodor Tagger (1891–1951), österreichisch-deutscher Schriftsteller und Theaterleiter, siehe Ferdinand Bruckner

Siehe auch:
 Tagging